Achatow () ist der Familienname folgender Personen:

 Danil Ilgisowitsch Achatow (* 2003), russischer Fußballspieler
 Gabdulchaj Achatow (1927–1986), tatarischer Turkologe